Carl Giesecke ist der Name folgender Personen:

* Carl Giesecke (Orgelbauer) (1812–1888), deutscher Orgelbauer
 Carl Giesecke (Ingenieur) (1854–1938), deutscher Ingenieur und Industrieller
 Carl Ludwig Giesecke (1761–1833), deutscher Schauspieler, Sänger, Dramatiker und Mineraloge